José Contreras puede referirse a:

 José Contreras (1710-1782), lutier español;
 José Miguel Contreras Tejera (h.1960-), empresario español;
 José Contreras Cortés (1977-), futbolista chileno;
 José Contreras Arrau (1982-), futbolista chileno;
 José Manuel Contreras Contreras (1986-), futbolista guatemalteco;
 José David Contreras (1994-), futbolista venezolano.